Юрий Сергеевич Солнцев (6 июня 1980) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮСШОР «Зенит» Санкт-Петербург.

В сезоне 1996/97 играл за мини-футбольный клуб ПСИ. В 1998 году провёл 21 игру за «Динамо» Санкт-Петербург из второй лиги. Два следующих года был в составе московского «Торпедо», но играл только в дубле во втором дивизионе. Сезон-2001 отыграл в петербургских клубах «Локомотив-Зенит-2» и «Динамо», следующий год провёл в БСК Спирово, 2003 — вновь в «Динамо».

В первой половине 2004 года сыграл 4 игры в премьер-лиге в составе ярославского «Шинника», затем выступал за различные клубы второго дивизиона. В апреле мае 2013 играл за клуб ЛФЛ «Руан» Тосно.

21 июня 2013 года подписал контракт с клубом второго дивизиона «Тосно» Сезон 2014/15 провёл в клубе ФНЛ «Динамо» Санкт-Петербург, с сезона 2015/16 — в клубе ПФЛ «Орёл».

В 2017 году играл за команду «МашТех» в чемпионате Санкт-Петербурга. В 2018 году играл за клуб ЛАЗ в чемпионате Санкт-Петербурга и Кубке МРО «Северо-Запад».

С 1 сентября 2020 года — в составе любительского футбольного клуба «Алмаз-Антей», выступающего в чемпионате Третьего дивизиона 2020 в зоне «Северо-Запад».

Тренерская карьера 
В 2019 году был заявлен главным тренером «Динамо» СПб (экс-ЛАЗ) на Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад», однако на протяжении турнира руководил командой Сергей Кириллов, а Солнцев в одном из матчей вышел на замену. В чемпионате Санкт-Петербурга был играющим тренером: заявлен как главный тренер и игрок. В рамках группового этапа Кубка России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» сезона 2019 года выходил в стартовом составе, но менялся и занимал тренерский мостик. Вместе с клубом в 2019 году завоевал Кубок чемпионов МРО «Северо-Запад», Кубок МРО «Северо-Запад», Кубок Санкт-Петербурга и серебряные медали чемпионата города. Победитель Зимнего первенства Санкт-Петербурга 2019/20. Летом 2020 покинул «Динамо».

Является старшим тренером ДЮСШ «Алмаз-Антей».

В 2022 году — тренер ФК «Новград» Великий Новгород из чемпионата Третьего дивизиона 2022.

Окончил МГАФК.

Достижения

В качестве игрока 
 Победитель второго дивизиона (2): 2001, 2013/14
 Обладатель Кубка МРО «Северо-Запад»: 2019
 Обладатель Кубка Санкт-Петербурга: 2019
 Серебряный призёр чемпионата Санкт-Петербурга (3): 2017, 2018, 2019
 Чемпион зимнего первенства Санкт-Петербурга: 2019/2020

В качестве тренера 
 Обладатель Кубка МРО «Северо-Запад»: 2019
 Обладатель Кубка Санкт-Петербурга: 2019
 Серебряный призёр чемпионата Санкт-Петербурга: 2019
 Чемпион зимнего первенства Санкт-Петербурга: 2019/2020

Примечания 

Футболисты России
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК ПСИ
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК БСК
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «Волга» Нижний Новгород
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Губкин»
Игроки ФК «Тосно»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Тренеры ФК «Динамо» Санкт-Петербург